

Уй — многозначный термин.

Топонимы 
 Уй — историко-географическая область в Центральном Тибете. Часто в паре «Уй и Цзан» — общее название Тибета без окраинных территорий.
 Уй () — коммуна во Франции.

Реки 
 Уй — река в Челябинской, Курганской областях и Башкортостане (Россия), приток Тобола;
 Уй — река в Новосибирской и Омской областях России, приток Иртыша;
 Уй — река в Ханты-Мансийском автономном округе России, приток Эсса;
 Уй — река в Хакасии (Россия), приток Енисея;
 Уй — река в Удмуртии (Россия), приток Иты;
 Уй — река в Хабаровском крае России, впадает в Татарский пролив;
 Уй — река во Вьетнаме, приток Сана.

Другое 
 Уй — дядя, брат матери (устар.).

См. также 
 .uy — национальный домен верхнего уровня для Уругвая.